Trovadorismo ou lírica medieval galego-portuguesa
 Prosa medieval
 Séculos escuros
 Ressurgimento
 Agrarismo
 Modernismo
 Geração Nós
 Neo-Trovadorismo
 Realismo mágico
 Neo-realismo
 Grupo Brais Pinto
 Tendências Actuais

Ver também 
 Lista de autores da Galiza

Literatura em português